Začátek má několik významů:

 Počáteční fáze děje
 Místo, kde něco začíná
 Začátek (Červený trpaslík) – šestá epizoda desáté série britského sci-fi sitcomu Červený trpaslík
 Začátek (Upíří deníky) – pilotní díl amerického televizního seriálu Upíří deníky

Související články 
 Počátek
 Konec
 Start

Externí odkazy